

Участники 

Сезон 2001 года начался 1 апреля, в первом дивизионе выступали 18 команд.

Команды, которые вступили в Первый дивизион после Второго дивизиона обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в Первый дивизион после высшего дивизиона обозначены красной стрелкой ()

Итоговая таблица 

Бомбардиры:
 Виталий Какунин («Нефтехимик») — 20 мячей в 34 матчах
 Олег Терёхин («Кубань») — 15 мячей в 32 матчах
 Сергей Булатов («Металлург») — 14 мячей в 29 матчах
 Зураб Циклаури («Уралан») — 14 мячей в 31 матчах
 Наиль Галимов («Локомотив» Ч) — 13 мячей в 27 матчах
 Арсен Аваков («Уралан») — 13 мячей в 33 матчах
 Теймураз Гаделия («Кристалл») — 12 мячей в 27 матчах
 Максим Аутлев («Спартак») — 12 мячей в 32 матчах
 Константин Парамонов («Амкар») — 11 мячей в 33 матчах
 Сергей Передня («Томь») — 10 мячей в 34 матчах

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на сайте sportbox.ru 

2001